Voineasa kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Voineasa (Olt)
 Voineasa (Vâlcea)